Hugo Kunheim ist der Name folgender Personen:

* Hugo Kunheim (Chemiker) (1838–1897), deutscher Chemiker und Unternehmer 
 Hugo Eduard Kunheim (1902–1986), deutscher Industrieller